

Риджвей — місто, штат Айова
 Риджвей — місто, штат Міссурі
 Риджвей — місто, штат Нью-Йорк
 Риджвей — місто, штат Південна Кароліна
 Риджвей — місто, штат Вірджинія
 Риджвей — місто, штат Вісконсин
 Риджвей — селище, штат Огайо
 Риджвей — селище, штат Вісконсин
 Риджвей — переписна місцевість, штат Аляска

 Риджвей — місто, штат Колорадо
 Риджвей — місто, штат Пенсільванія
 Риджвей — селище, штат Іллінойс
 Риджвей Тауншип — селище в окрузі Елк, штат Пенсильванія